Юлія Гергес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Саманта Стосур.

Уперше після турніру Вімблдон 2009 всі чотири перші тенісистки світу досягли півфіналів. 

2-га ракетка світу Марія Шарапова виграла титул, у фіналі перемігши 1-шу ракетку світу Вікторію Азаренко з рахунком 6–1, 6–4, зумівши відіграти матч-бол у другому сеті чвертьфіналу проти Стосур.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Вікторія Азаренко (фінал)
  Марія Шарапова (переможниця)
  Петра Квітова (півфінал)
  Агнешка Радванська (півфінал)
  Саманта Стосур (чвертьфінал)
  Каролін Возняцкі (2-ге коло)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Лі На (чвертьфінал)
}}

 Сітка 

 Фінальна частина 

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Сорана Кирстя (1-ше коло)
  Цветана Піронкова (1-ше коло)
  Івета Бенешова (кваліфікувалася)
  Александра Возняк (1-ше коло)
  Карла Суарес Наварро (1-ше коло)
  Барбора Заглавова-Стрицова (2-ге коло)
  Катерина Бондаренко (кваліфікаційний матч, щасливий лузер''')
  Грета Арн (кваліфікувалася)
}}

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Катерина Бондаренко
 ''' Акгуль Аманмурадова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2012